Carlo Ricci Gariboldi (...-...) – ciclista su strada italiano
Giuseppe Gariboldi (1833-1905) – flautista, compositore e direttore d'orchestra italiano
Italo Gariboldi (1879-1970) – generale italiano
Luciano Gariboldi (1927-1988) – allenatore di calcio e calciatore italiano
Mario Gariboldi (1920-2004) – generale italiano, figlio del generale Italo
Simone Gariboldi (1987) – atleta italiano